Gunn se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles R. Gunn
 Ronald Campbell Gunn